GP2 Series v roce 2011 byla sedmou sezónou závodní série GP2 Series. Začala v tureckém Istanbulu dne 7. května a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech nemistrovským závodem dne 13. listopadu. V sezóně zvítězil francouzský závodník Romain Grosjean před Italem Luca Filippim.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2011